Lienz (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Lienz (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Tirol